Пхукет (бухта) — бухта в Андаманському морі
 Пхукет (затока) — затока Андаманського моря
 Пхукет (місто) — місто в Таїланді
 Пхукет (острів) — острів в Андаманському морі
 Пхукет (провінція) — провінція Таїланду
 Пхукет (річка) — річка в Таїланді
 Пхукет (гори) — гірський масив у Таїланді
 Пхукет (футбольний клуб) — футбольний клуб в Таїланді